Wojciech Trojanowski – lekkoatleta, dziennikarz i sprawozdawca sportowy
 Wojciech Trojanowski – piłkarz ręczny